Senteler ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Senteler (* 1977), Schweizer Skilangläuferin
 Sven Senteler (* 1992), Schweizer Eishockeyspieler